Osero (ukrainisch und russisch ; deutsch „See“) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, siehe Osero (Swatowe)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Warasch, siehe Osero (Warasch)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Nemyriw, siehe Osero (Nemyriw)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kiwerzi, siehe Osero (Kiwerzi)